7 Sinners e тринадесети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween.

Издаден е на 31 октомври 2010 година. Единственият сингъл от албума е Are You Metal?. Клипът ѝ е излязъл на 11 октомври 2010 година.

Състав 
 Анди Дерис – вокал
 Саша Герстнер – китара
 Михаел Вайкат – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Даниел Льобле – барабани

Песни

Бонус парчета 
 I'm Free 4:15
 Faster We Fall 4:48
 Aiming High 4:32

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2010 година